Die Eingliederung bezeichnet:

 die verwaltungsmäßige Einordnung einer politischen Gemeinde oder eines gemeindefreien Gebietes in eine bestehende Gemeinde, siehe Eingemeindung
 den Einbezug von Personen oder Personengruppen, die aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden, siehe Integration (Soziologie)
 den aktienrechtlichen Eingliederungsvertrag.

Siehe auch: